Příjmení Rozsíval má více nositelů:

 Josef Rozsíval (1884–1941), herec
 Michal Rozsíval (* 1978), hokejový obránce
 Pavel Rozsíval  (* 1950), lékař, profesor oftalmologie

Česká příjmení